HMS Trinidad — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании.
 HMS Trinidad (1805) — 10-пушечная шхуна. В списках флота с 1805 по 1809 год.
 HMS Trinidad (1918) — эскадренный миноносец типа S. Спущен на воду в 1918 году, списан в 1932 году.
 HMS Trinidad (46) — лёгкий крейсер типа «Фиджи». Спущен на воду в 1940 году. Потоплен в 1942 году.